Войковце — село в окрузі Спішска Нова Вес Кошицького краю Словаччини.
 Матьовське Войковце — село у Словаччині в районі Михайлівці Кошицького краю.